Појам Белово може да се односи на:
 Белово (Бугарска), град у Бугарској
 Белово (Русија), град у Русији
 Манастир Белово